Rondeletia – genere di piante della famiglia Rubiaceae

 Rondeletia – genere di pesci della famiglia Rondeletiidae